Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Sobczak (1937-2000) – rosyjski prawnik i polityk
 Andrzej Sobczak (1946-2011) – polski autor i wykonawca kabaretowy
 Anna Sobczak (ur. 1963) – polska zawodniczka uprawiająca szermierkę
 Arnold Sobczak (ur. 1984) – polski wioślarz
 Bogusław Sobczak (ur. 1979) – polityk polski, poseł
 Franciszek Sobczak (1939-2009) – polski szermierz
 Jacek Sobczak (ur. 1946) – prawnik polski, sędzia Sądu Najwyższego
 Jacek Sobczak (ur. 1957) – polski prawnik i samorządowiec
 Jan Sobczak (1932-2013) – historyk polski
 Jan Sobczak (ur. 1965) – polski pisarz
 Jan Sobczak (ur. 1927) – polski ksiądz katolicki
 January Sobczak (ur. 1997) – polski koszykarz
 Jerzy Józef Sobczak (ur. 1952) – polski metalurg
 Józef Gąsienica Sobczak (ur. 1934) – polski narciarz
 Karolina Sobczak (ur. 1984) – polska aktorka
 Joanna Sobczak (ur. 1990) − polska siatkarka
 Karol Sobczak (1931-2016) – polski prawnik
 Kazimierz Sobczak (1923-2004) – polski historyk wojskowości
 Ksienija Sobczak (ur. 1981) – rosyjska prezenterka telewizyjna
 Maciej Sobczak (ur. 1967) – polski gitarzysta
 Maciej Sobczak (ur. 1961) – polski skrzypek
 Marcin Sobczak (ur. 1987) – polski piłkarz
 Marek Sobczak (ur. 1963) – polski malarz
 Mariusz Sobczak (ur. 1982) – polski lekkoatleta
 Paweł Sobczak (ur. 1978) – polski piłkarz
 Paweł Sobczak (ur. 1969) – polski hokeista
 Ryszard Sobczak (ur. 1967) – polski florecista
 Stanisław Gąsienica Sobczak (1884-1942) – polski rzeźbiarz i ceramik
 Stefan Sobczak (1913-1989) – pułkownik Ludowego Wojska Polskiego i Bezpieczeństwa Publicznego
 Tomasz Sobczak (ur. 1973) – polski aktor
 Tomasz Sobczak (ur. 1954) – polski malarz
 Tomasz Sobczak (ur. 1973) – polski piłkarz

Zobacz też 
 Sobczyk